Bjarne Solbakken – ex sciatore alpino norvegese
 Håvard Solbakken – ex fondista norvegese
 Ola Solbakken – calciatore norvegese
 Ståle Solbakken – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese